Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Sainte-Clotilde en référence à sainte Clotilde, dont :

 la basilique Sainte-Clotilde de Paris en France ;
 la basilique Sainte-Clotilde de Reims en France.

Voir aussi 
 

~
Clotilde